Reul ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Reul (1891–1980), Unternehmer der frühen Steinindustrie Deutschlands
Alfred Reul (1909–1980), polnischer Radrennfahrer
 Denis Reul (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Günther Reul (1910–1985), deutscher Maler
 Herbert Reul (* 1952), deutscher Politiker (CDU) (MdL NRW, MdEP)
 Michael Reul (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Oliver Reul († 2012), deutscher Manager

Reul steht zudem für:

 Reul (Unternehmen), ein ehemaliges Unternehmen der Steinindustrie in Kirchenlamitz im Fichtelgebirge

Siehe auch:
 Reuel
 Reule
 Royle